Жан Рупер () — французький актор кіно.
 Жан Рупер, повне ім'я Жан Франсуа Рупер (, 1887–1979) — французький художник, скульптор, графік.